Stake kan avse:

Stake (namn) – ett nordiskt mansnamn, belägen på upplands runsten U Fv1990;32B. På senare medeltiden är namnet välkänt och välspredt i nordiska länder som binamnet.
Stake (släkt) – namnet på två befryndade svenska adelsätter
Ljusstake – en anordning som används som hållare för ett eller flera levande ljus
Vevstake – ett maskinelement som överför linjär rörelse